Chatel oder Châtel ist der Name folgender Personen:

 Corinne Chatel (* ≈1973), deutsch-französische Sängerin und Fernsehmoderatorin
 Ferdinand François Châtel (1795–1875), „Bischof-Primas von Gallien“ der Église Catholique Française
 François Chatel (1926–1982), französischer Regisseur
 Jean Châtel (1575–1594), französischer Attentäter
 Louis de Chalon-Châtel-Guyon (1448–1476), ältester Sohn von Louis de Chalon, prince d’Orange und seiner zweiten Ehefrau Éléonore d’Armagnac (Haus Chalon)
 Luc Chatel (* 1964), französischer Politiker
 Peter Chatel (1943–1986), deutscher Schauspieler
 Philippe Chatel (* 1948), französischer Filmschaffender
 Thibaut Chatel (* 1959), französischer Produzent

Châtel bezeichnet folgende Orte:

 Châtel (Haute-Savoie), Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Châtel, Ortschaft in der Gemeinde Culoz im französischen Département Ain
 Châtel, Ortschaft in der Gemeinde Usinens im französischen Département Haute-Savoie

Châtel oder Chatel kommt als Bestandteil in Ortsnamen vor

in der Schweiz:

 Châtel-Saint-Denis
 Châtel-sur-Montsalvens

in Frankreich:

 Châtel-Censoir
 Chatel-Chéhéry
 Châtel-de-Joux
 Châtel-de-Neuvre
 Châtel-Gérard
 Châtel-Montagne
 Châtel-Moron
 Châtel-Saint-Germain
 Châtel-sur-Moselle

Siehe auch:
 Chastel (Begriffsklärung)